Edmé ou Edme est un prénom français masculin. Son pendant féminin est Edmée.  

Edme est la forme abrégée de Edmond. Edmond est lui-même un emprunt ancien au vieil anglais Eadmund, nom de personne composé des éléments d'origine germanique "ead" qui signifie "prospérité", "richesse", "félicité", et "mund" qui signifie "protection", "protecteur". 

Edme est connu depuis le Moyen Age, mais est surtout porté à partir du XVIIe siècle. Moins apprécié qu'Edmond au XIXe siècle, il a relativement  glissé dans l'oubli à l'époque moderne, mais pourrait revenir à la faveur de la vogue des  prénoms oubliés, surtout sous sa forme féminine.

Prénom rare, Edme ou Edmé est porté par 124 personnes en France. Edme est porté par 4 filles. Ses années records ont été 1916 et 1926 avec 23 naissances. 2022 a vu naître 2 Edme et 18 Edmée.

Anthroponyme

Prénom

Edmé 
 Edmé-Camille Martin-Daussigny
 Edmé-Casimir de Croizier
 Edmé-François Daubigny
 Edmé-Gilles Guyot
 Edmé-Marie Foncier
 Edmé Bochet
 Edmé Bouchardon
 Edmé Bourdais
 Edmé Bourgoin

Edmée 
 Edmée Brucy
 Edmée Buclin-Favre
 Edmée Chandon
 Edmée Delebecque
 Edmée Favart
 Edmée Jarlaud
 Edmée Jourda
 Edmée Lheureux
 Edmée Ollagnier
 Edmée de La Rochefoucauld

Hagionyme 
 Saint Edme, ou Edmund de Canterbury (vers 1175-1240), un hagionyme porté par un saint chrétien. Fête le 16 novembre;

Patronyme

Pseudonyme 
 Saint-Edme, un pseudonyme notamment porté par Edme-Théodore Bourg (1785-1852).

Références

Voir aussi 

Patronyme français
Prénom français